Mejri peut désigner :

 Abdelkrim Mejri (1950- ), historien tunisien ;
 Ahmed Mejri (1990- ), boxeur tunisien ;
 Arbi Mejri (1985- ), footballeur tunisien ;
 Aymen Mejri (1988- ), rameur tunisien ;
 Chawki Mejri (1961-2019), réalisateur tunisien ;
 Habib Mejri (1954- ), joueur et entraîneur de football tunisien ;
 Jamila Mejri (1951- ), poétesse tunisienne ;
 Lilia Mejri (1997- ), lutteuse tunisienne ;
 Oumaima Mejri (1994- ), haltérophile tunisienne ;
 Salah Mejri (1986- ), joueur tunisien de basket-ball ;
 Mejri Henia (1927-2011), joueur et entraîneur de football tunisien.

Homonymie de patronyme